Натуральне число 2036
 2036 рік до нашої ери
 2036 рік нашої ери